Niobrara steht für:
 Niobrara (Nebraska), eine Ortschaft im Knox County (Nebraska)
 Niobrara County, ein County im US-Bundesstaat Wyoming
 Niobrara River, ein Fluss in Wyoming und Nebraska
 Niobrara State Park, ein State Park im Knox County
 Niobrara Valley Preserve, ein Naturschutzgebiet im US-Bundesstaat Nebraska